Скарифика́ция (от  — надрезать, царапать):

 Скарификация семян — нарушение целостности оболочки семян с целью облегчения их прорастания и увеличения процента всхожести.
 Скарификация в медицине — повреждение поверхностных слоёв кожи, в том числе нанесение насечек на поверхность кожи (например, при вакцинации или аллергологическом исследовании).
 Скарификация, рубцевание, шрамирование — обычай (преимущественно — у экваториальных народов), заключающийся в нанесении на кожу лица и тела рисунка из рубцов и втирании в них воспаляющих составов.